Het ATP-toernooi van Rotterdam 1998 (met de officiële naam ABN AMRO World Tennis Tournament 1998) werd van 2 tot en met 8 maart 1998 gehouden in het Nederlandse evenementencomplex Ahoy Rotterdam.

Het toernooi van 1998 trok 93.221 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema 

1998
Rotterdam